еПри Валенсии 2021 года () —  третий этап сезона 2020/2021 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые прошли 24 и 25 апреля на Трассе имени Рикардо Тормо в Валенсии, Испания.

Перед этапом 
Трасса имени Рикардо Тормо используется Формулой E в качестве места для официальных предсезонных тестов начиная с сезона 2017/2018. В январе 2021 года трасса получила место в календаре сезона 2020/2021 из-за отмены некоторых этапов из-за пандемии COVID-19. 27 марта было объявлено, что еПри Валенсии будет состоять из двух гонок. Конфигурация трассы, которая будет использоваться в гонке, отличается от той, на которой проходили тесты: к внешней части трассы добавлена секция медленных поворотов и шикана на стартовой прямой.

Первая гонка

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +14 °C. Трасса +15…16 °C

Изначально поул-позицию завоевал пилот Mercedes Стоффель Вандорн, однако его времена в квалификации были аннулированы по причине того, что на машине Вандорна была неправильная маркировка используемых шин. В итоге поул-позиция досталась пилоту DS Techeetah Антониу Феликсу да Коште.

Примечания 

 Ник де Врис получил штраф в 5 позиций за столкновение с Сэмом Бёрдом в предыдущей гонке.
Изначально Стоффель Вандорн завоевал поул-позицию, однако его времена в квалификации были аннулированы по причине нарушения правил использования шин. Допущен к старту.

Гонка 
Погода:  Дождь. Влажная трасса. Воздух +14...15 °C. Трасса +15...16 °C

Гонка прошла под дождём во влажных условиях. Из-за частых выездов машины безопасности в гонке большинство команд ошиблось в расчётах расхода энергии. Это привело к хаосу, и на последнем круге преимущества получили те гонщики, которые смогли сохранить энергию, в то время как остальные вынуждены были значительно снизить скорость, чтобы не допустить перерасхода энергии. В итоге лидировавший всю гонку Антониу Феликс да Кошта финишировал лишь седьмым, а некоторые гонщики не смогли добраться до финиша или получили дисквалификацию за перерасход энергии. Победителем стал пилот команды Mercedes Ник де Врис, сумевший сэкономить энергию в концовке гонки. Вместе с ним на подиум поднялись Нико Мюллер из команды Dragon / Penske Autosport и напарник по команде победителя Стоффель Вандорн. Оба пилота прорвались на подиум с 22 и 24 позиции соответственно. Результаты гонки вызвало неоднозначную реакцию, как и у гонщиков, так и у руководства. Потерявший победу Да Кошта раскритиковал гоночную дирекцию, назвав произошедшее «главной шуткой недели». FIA в лице директора Формулы E и инновационных спортивных проектов Фредерика Бертрана заявило, что «Да Кошта сам усложнил себе жизнь, ускорившись слишком рано» и «гонка показала, как трудно выигрывать в Формуле E».

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
Одно очко за быстрый круг.
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации.
Стоффель Вандорн получил штраф в 5 секунд за то, что вытеснил Нико Мюллера с трассы, и 10 секунд за то, что не использовал до конца второй раз режим атаки.
Лукас ди Грасси получил штраф в 30 секунд за неиспользование режима атаки второй раз.
Оливер Роуленд, Александр Симс, Антониу Феликс да Кошта, Алекс Линн и Сэм Бёрд были дисквалифицированы за перерасход энергии.

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Вторая гонка

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Облачно. Подсыхающая трасса. Воздух +14 °C. Трасса +15…16 °C

Квалификация прошла на подсыхающей трассе и преимущества получили гонщики последней квалификационной группы. Поул-позицию завоевал новичок чемпионата Джейк Деннис, пилот команды BMW i Andretti Motorsport.

Примечания 

 Андре Лоттерер получил штраф в 3 позиции за столкновение с Эдоардо Мортарой в предыдущей гонке.
 Митч Эванс получил штраф в 3 позиции за столкновение с Сержиу Сетте Камарой в предыдущей гонке.
 Времена Ника Кэссиди и Максимилиана Гюнтера удалены из-за нарушения границ трассы.

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +19 °C. Трасса +25...27 °C

Джейк Деннис стартовав с поул-позиции лидировал от старта до финиша и одержал первую победу в своей карьере в Формуле E. Вместе с ним на подиум поднялся пилот Porsche Андре Лоттерер, и пилот Mahindra Алекс Линн, что стало для него лучшим результатом в Формуле E.

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию и одно очко за лучшее время в групповом этапе квалификации.
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Норман Нато получил штраф в 5 секунд за столкновение с Алексом Линном.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Испании в 2021 году
ЕПри Формулы E
ЕПри Валенсии